В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Андреа Темашварі 7-5, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Андреа Темашварі (фінал)
 Гана Мандлікова /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Штеффі Граф /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (1-ше коло)

 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (півфінал)
 Ліса Бондер-Крайсс /  Террі Фелпс (1-ше коло)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (1-ше коло)
 Кароліна Карлссон /  Тіна Шоєр-Ларсен (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open